Reasoner ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Reasoner (1923–1991), US-amerikanischer Journalist und TV-Kommentator
 Marty Reasoner (* 1977), US-amerikanischer Eishockeyspieler